A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1943–44, denominada oficialmente de Allsvenskan 1943–44, foi a 19º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o Malmö FF que conquistou seu 1º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 
 

1943–44
1943 no futebol
1944 no futebol
Desporto na Suécia em 1943
Desporto na Suécia em 1944